Antoniotto Adorno ist der Name folgender Personen:

* Antoniotto Adorno (Doge, um 1340) (um 1340–1398), Doge der Republik Genua
 Antoniotto Adorno (Doge, 1479) (1479–1528), Doge der Republik Genua